Die Indonesia Open 2022 im Badminton fanden vom 14. bis zum 19. Juni 2022 in Jakarta statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Kento Momota (1. Runde)
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (2. Runde)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Lee Zii Jia (Halbfinale)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 Lakshya Sen (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 Tai Tzu-ying (Champion)
 An Se-young (Viertelfinale)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 Carolina Marín (2. Runde)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (1. Runde)
 Ratchanok Intanon (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (1. Runde)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (2. Runde)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (zurückgezogen)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Finale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (1. Runde)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Champions)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Finale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (zurückgezogen)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton 2022